Michaił Bakunin (1814-1876) – rosyjski myśliciel, pansławista i rewolucjonista.
 Mikhail Bakunin – fikcyjna postać z serialu Zagubieni (LOST)